Brahma puede hacer referencia a distintas cosas:

Religión
 Brahmā, dios hinduista de cuatro cabezas, que creó el universo;
Brahmã, deidad del budismo;
 Brahma (divinidad impersonal), manera poco frecuente y errónea de denominar al Brahman (dios impersonal hinduista, sin forma, sin características, innombrable, impensable);

Cerveza
 Brahma (cerveza) (1888), cerveza brasileña;
 Companhia Cervejaria Brahma, empresa brasileña productora de la cerveza Brahma.

Además
 Brahma o Brahman (raza bovina)
 Brahma (gallina), raza de gallina doméstica